Arkel est une série de bande dessinée des années 1980 ;
 Arkel est également le nom d'un village de la commune de Giessenlanden, aux Pays-Bas.
 Arkel est aussi le nom d'un personnage dans l'opéra Pelléas et Mélisande, de Claude Debussy. Arkel est le roi d'Allemonde.
 Arkel est aussi un prénom.

Homonymie de toponyme